Příjmení Wasilewski nosí více významných osobností:

 Audrey Wasilewski (* 1967) – americká herečka
 Marcin Wasilewski (* 1980) – polský fotbalový obránce
 Wanda Wasilewska (1905–1964) – polská a ukrajinská sovětská romanopiskyně a novinářka a levicová politická aktivistka

Externí odkazy